Соболев, Виктор Васильевич:
 Соболев, Виктор Васильевич (род. 1941) — горный инженер. Депутат Верховного Совета Коми АССР. Член президиума Верховного Совета СССР.
 Соболев, Виктор Васильевич (род. 1948) — министр труда Республики Казахстан (1993-1994). Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (1994-1996).
 Соболев, Виктор Васильевич (род. 1973) — депутат Государственной Думы 6-го созыва.